Rozečti.se je online aplikací na výuku rychlého čtení. Historie tohoto projektu sahá do roku 2012, kdy Ing.Michal Zwinger vyhrál mezi dalšími 156 projekty soutěž Vodafone nápad roku. Tento projekt byl spuštěn 31. května 2012, ale plně funkční byl až těsně po vítězství v této soutěži, která se uskutečnila 6. června 2012. Počáteční myšlenka se autorovi zrodila v hlavě již na střední škole při četbě velmi staré knihy od Wolfganga Zielkeho o metodách rychlého čtení. Tento projekt Rozečti.se realizoval až o mnoho let později.

Charakteristika 
Pomocí této online aplikace si uživatel zlepšuje své čtenářské schopnosti a učí se dovednosti rychlého čtení. Problémem většiny obyvatel je, že jejich schopnost čtení se po určité době přestane rozvíjet (čti přestane zrychlovat), a to přibližně kolem dvanáctého roku života, tedy na základní škole. Můžeme tedy většinu populace považovat za čtenáře neškolené. Průměrný čtenář zvládne 150 až 200 slov za minutu. Trénovaní (čti pravidelně čtoucí) zvládnou 300 slov za minutu. Ovšem i tyto dovednosti se dají trénovat. Po absolvování výukového programu na Rozečti.se zvládne uživatel přečíst až 500 slov za minutu.<

Tato online aplikace nabízí uživateli 20 připravených lekcí, přičemž první tři jsou v rámci vyzkoušení zdarma. Poté je nutné zakoupit plnou verzi.

Zajímavosti 
V této aplikaci se vede žebříček uživatelů a díky tomu každý zjistí, jak je na tom v porovnání s ostatními, což má uživatele vést ke zdravému soutěžení. Uživatelé mohou při úspěšném plnění lekcí průběžně  získávat slovní a grafická ocenění.

Tato aplikace jde nastavit v několika jazykových mutacích, to ovšem není nic neobvyklého, kdyby se v jednom případě nejednalo o Klingonštinu.

V aplikaci se rozlišuje hned několik "verzí", a to například pro podniky, kam po zaplacení licence mají k aplikaci přístup všichni s firemním emailem. Zajímavá je také verze pro školy, kde žáci mají přístup k Rozečti.se přes vlastní školní rozhraní a učitelé vidí postupy svých žáků a mají další administrativní možnosti. Je zde také možno pozorovat progres jednotlivých tříd. Do výuky jsou zapojeni vybraní studenti Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Projektu Rozečti.se se také účastní žáci Kabinetu informačních studií a knihovnictví, Filozofické fakultě MU v Brně. Další verze jsou například pro advokáty, neziskové organizace či pro lektory.

Reference 

Čtení
Internetové stránky
Vzdělávací software